Příjmení Tereba nese více různých osobností:
 Stanislav Tereba (1938–2023) – český sportovní a reportážní fotograf
 Václav Tereba (1918–1990) – československý stolní tenista